An-ta-shih kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daqing (ort), Heilongjiang, 
 Anda (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar